Хекел може бити:

Ерих Хекел (нем. -{Erich Heckel}-, 1883-1970), немачки сликар и графичар, представник експресионизма.
Ернст Хекел (нем. -{Ernst Heinrich Philipp August Haeckel}-, 1834-1919), немачки биолог и филозоф.
Јохан Јакоб Хекел (нем. -{Johann Jakob Heckel}-, 1790-1857), аустријски ихтиолог.

Презимена